Le Masters Grand Prix 1989 est la  des Masters de tennis masculin, qui réunissent les huit meilleurs joueurs disponibles en fin de saison ATP en simple. Les huit meilleures équipes de double sont également réunies pour la .

Faits marquants 
Pour son premier match contre Stephan Edberg, Andre Agassi, retire son survêtement blanc d'échauffement, et fait découvrir sa première tenue flashy noir et rose fluo de son equipementier. Sensation dans les gradins.

Simple

Participants

Phase de groupes

Groupe 1 
 Résultats

 Classement

Groupe 2 
 Résultats

 Classement

Phase finale

Double

Participants

Phase de groupes

Phase finale

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis masculin
 Saison 1989 de l'ATP
 Masters de tennis féminin 1989 (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel des ATP Tour World Championships
 

 

1989
Compétition de tennis à New York
Tennis aux États-Unis en 1989
Tennis masculin en 1989
Sport en novembre 1989
Sport en décembre 1989